Donald Goines, pseud. Al C. Clark (1936–1974) – amerykański pisarz
 Al Clark (1902–1971) – amerykański montażysta
 Al Clark (1948–2004) – amerykański futbolista
 Al Clark (ur. 1948) – amerykański baseballista
 Al Clark – australijski producent filmowy